Улан-Удэнский автобус — система автотранспортных пассажирских перевозок города Улан-Удэ.

История 

В 1926 году Наркомторг БМАССР закупил три 12-местых автобуса Форд. 27 июня 1926 года совершены пробные автобусные рейсы между городом и дачами на Верхней Берёзовке. 6 сентября 1926 года автобусы начали ходить по городу.

Автобусы ходили по маршрутам:
 Зелёный базар (теперь Колхозный рынок) — Почта — Железнодорожный вокзал;
 Зелёный базар — Зауда и Рабочий городок (район современной Удинской улицы);
 Кинотеатр «Эрдэм» — Нижняя Берёзовка;
 Кинотеатр «Эрдэм» — Железнодорожный вокзал;

Цена проезда составляла от 10 копеек до 35 копеек, в зависимости от маршрута.

В 1966 году в городе автобусы ходили по 26 маршрутам протяженностью 194,5 км.

Современные автобусные маршруты 
В 2017 году в Улан-Удэ действовало 43 городских автобусных маршрута и 14 автобусных маршрутов садово-дачного направления. Общая протяжённость городских автобусных маршрутов составляет более 1200 км.

Городской автобусный транспорт в 2017 году насчитывал 350 автобусов большой и средней вместимости и 1370 автобусов малой вместимости.

Регулирование 
Функции организатора регулярных пассажирских перевозок на автомобильном пассажирском транспорте в городе Улан-Удэ выполняет муниципальное учреждение «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации города Улан-Удэ».

Примечания

Ссылки 
 Управление транспорта и связи Администрации города Улан-Удэ

Транспорт Улан-Удэ
Автобусные системы России
Появились в 1926 году в России
1920-е годы в Бурятии